Kuglački klub "Zara - Auto Matrix" (KK "Zara - Auto Matrix"; Zara - Auto Matrix Osijek; Zara - Auto Matrix) je muški kuglački klub iz Osijeka, Osječko-baranjska županija. Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "2. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Istok", ligi trećeg stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
Klub je osnovan 1974. pod imenom KK "Opeka". Do 1991., odnosno raspada Jugoslavije "Opeka" se uspješno natjecala u ligama "Kuglačkog saveza Općine Osijek".  
Osamostaljenjem Hrvatske, "Opeka" igra u ligama kuglačke regije "Istok". U sezoni 1996./97. su prvaci "2. HKL - Istok", te sljedećih sezona uspješno igra u "1. B HKL - Sjever", četiri puta zaredom su drugoplasirani, potom je osvajaju u sezoni 2001./02., te se u sezoni 2002./03. natječu u "Prvoj hrvatskoj ligi" iz koje odmah ispadaju, te narednih sezona pretežno igraju u "2. HKL - Istok".  
2010. "Opeka" mijenja ime u Pampas", a već 2011. godine klub dobiva novo ime po sponzoru - "Monte-mont" ("Monte-Mont"). 
2020. godine dolazi do nove promjene imena kluba u "Zara - Auto Matrix", prema novom glavnom sponzoru kluba.  
Klub je 1994. godine uveden službeno u hrvatski registar udruga.  
Klub je koristio četverostaznu kuglanu "Opeka", koja je u Domovinskom ratu pretrpjela značajna oštećenja te kasnije obnovljena, a danas pretežno koristi kuglanu "Pampas".

Uspjesi

Ekipno

nakon 1991. 
 1. B HKL - Sjever 
 prvak: 2001./02. 
 doprvak: 1997./98., 1998./99., 1999./2000., 2000./01.   

 2. HKL - Istok 
 prvak: 1996./97., 2003./04.  
 doprvak: 2017./18. 

 3. HKL 
 prvak: 2006./07. (Zona Osijek)

do 1991. 

 Prvi razred KSO Osijek 
 prvak: 1990. 
 doprvak: 1984.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači  
 Miroslav Liović

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 kuglacki-savez-os.hr, KK ZARA - AUTO MATRIX 
 portal.kuglanje.hr, Zara-Auto Matrix
 portal.kuglanje.hr, Monte-mont 
 kuglanje.hr, Zara-Auto Matrix - 810076 (Kuglački savez Osječko baranjske županije) 
 sportilus.com, KLUGLAČKI KLUB MONTE-MONT

Izvori 
 
 kuglacki-savez-os.hr, Povijest osječkog kuglanja, pristupljeno 3. rujna 2020. 
 kuglacki-savez-os.hr, klubovi - 2. liga, wayback arhiva 
 zsugos.hr, Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, Članice, pristupljeno 3. rujna 2020. 
 zsugos.hr, Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, Kuglana Opeka, pristupljeno 3. rujna 2020. 
 zsugos.hr, Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, Kuglana Pampas, pristupljeno 3. rujna 2020. 
 aktivni.net, Kuglački klub Opeka , pristupljeno 3. rujna 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ZARA - AUTO MATRIX 
 fininfo.hr, KK "MONTE-MONT" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "ZARA - AUTO MATRIX" 
  

Zara - Auto Matrix
Kuglanje u Osijeku